Фридрихсгамская крепость (Fredrikshamn), после 1917 г. также Хамина () — фортификационное сооружение в одноимённом городе Хамина, провинция Кюменлааксо, Финляндия. Расположена на побережье Финского залива.

История 

Строительство крепости началось в 1721 году, после окончания Северной войны. Тогда русско-шведская граница переместилась на северо-запад, подойдя к небольшому городку Вехкалахти. Шведы заложили здесь крепость классической звездообразной формы, с 8-ю улицами-лучами и ратушной площадью в центре. Бастионы именовались в честь финских укреплённых городов — Гельсингфорс, Лапеенранта, и т. д. Строителем крепости являлся шведский фортификатор Аксель фон Левен.

В 1723 году укрепленный Вехкалахти переименовали во Фридрихсгам в честь шведского короля Фредрика I. В результате следующей войны с Россией, в 1742 году Швеция потеряла крепость, что было закреплено в 1743 году Абоским мирным договором. Строительство фортификационных сооружений продолжалось, но бастионы и другие укрепления развернулись на 180 градусов, уже против шведов. Работами руководил Александр Суворов.

В 1788 году, во время очередной русско-шведской войны, шведские войска дважды осаждали Фридрихсгам, но взять не сумели.Обороной города командовали генерал Василий Левашёв и начальник гарнизона полковник фон Экк. 11 июля шведские войска в первый раз подошли к Фридрихсгаму и начали обстрел крепости, но в ходе артиллерийской дуэли огонь шведских батарей был подавлен. 22 июля шведский корпус Армфельта (свыше 5 тысяч человек) вновь осадил крепость, но из-за волнений в финских подразделениях шведской армии, осада была прервана. По легенде, именно во время обороны Фридрихсгама прозвучала фраза "Русские не сдаются!", ставшая знаменитой. Так Левашёв ответил на предложение шведов о сдаче крепости.

15 мая 1790 года город и стоящий в прибрежных водах русский галерный отряд капитана 1 ранга Слизова были атакованы кораблями Густава III. После нескольких часов перестрелки малочисленный русский флот потерпел поражение, потеряв при этом 26 судов. Шведские корабли беспрепятственно вошли в гавань Фридрихсгама и продолжили бомбардировку города. Позже, по приказу короля, флот прекратил обстрел и перешёл к Выборгу, оставив Фридрихсгам непокорённым.

После очередного изменения границ между Россией и Швецией, крепость осталась в тылу. В 1830-х годах император Николай I передал территорию крепости городу Фридрихсгаму. Одновременно с этим была ликвидирована должность коменданта крепости. Во время Крымской войны крепость вновь выполняла свои функции оборонительного сооружения. На это время в ней восстановили должность коменданта.

После переименования города Фридрихсгама в Хамину крепость также сменила название.

В 1957 году началось восстановление крепости. Часть её территории в современное время используется в рекреационных и туристических целях. Здесь проводятся фестивали военной музыки, городские праздники, концерты. В пороховом погребе находится художественная галерея, в бастионе «Турку» расположен Егерский музей.

Часть сооружений крепости по-прежнему находится под контролем военных. Здание бывшего Финляндского кадетского корпуса в настоящее время занято .

Примечания

Ссылки 
 О крепости на портале Finnish.ru

Крепости Финляндии
Здания и сооружения Хамины